Bandar Tinggi (Bilah Hulu), een plaats in Indonesië
Bandar Tinggi (Bandar Masilam), een plaats in Indonesië